Іваничук — українське прізвище.

Особи 
 Іваничук Михайло Миколайович (1894—1937) — український вчений-геоморфолог, вояк Легіону УСС та УГА.
 Іваничук Наталія Романівна — відома українська перекладачка, дочка українського письменника Романа Іваничука.
 Іваничук Роман Іванович — український письменник, поет, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України, заслужений діяч культури України, член Спілки письменників України.

Українські прізвища
Прізвища на -ук